Франко́:

 Франко Владислав Андрійович (*1970) — український футболіст, нападник.

 Франко Іван Якович (1856—1916) — український поет.
 Франко Андрій Іванович (1887—1913) — син Івана Франка, його секретар.
 Франко Петро Іванович (1890—1941) — син Івана Франка, український педагог, письменник, науковець-хімік, співзасновник Пласту, військовий льотчик УГА.
 Франко Тарас Іванович  (1889—1971) — син Івана Франка, письменник.
 Франко Зиновія Тарасівна (1925—1991) — онука Івана Франка, філолог, публіцист.
 Франко Ольга
 Франко Ольга Федорівна (Білевич) (1896—1987) — дружина Петра Франка.
 Франко Ольга Федорівна (Хоружинська) (1864—1941) — дружина Івана Франка.
 Франко Петро Михайлович (*1934) — голова Всеукраїнського Товариства політичних в'язнів і репресованих, дослідник, письменник.
 Алан Франко (1998) — еквадорський футболіст.
 Антоніо Франко (*1937) — ватиканський дипломат.
 Гільєрмо Франко (*1976) — мексиканський футболіст.
 Джеймс Франко (*1978) — американський актор, режисер, сценарист, продюсер, художник.
 Джошуа Франко (1995) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Едуардо Франко (*1995) — американський актор.
 Леонардо Франко (*1977) — аргентинський футболіст.
 Федеріко Франко (*1962) — парагвайський лікар і політик.
 Франсіско Франко (1939—1975) — іспанський диктатор.
 Франсіско Леон Франко (1832—1880) — еквадорський політик.

Див. також 
 Франко (економіка)

Українські прізвища